Verdragen over de euro laten naast herdenkingsmunten van € 2 ook verzamelaarsmunten toe.

Verzamelaarsmunten dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen, zoals:
 Alleen geldig in het land van uitgifte en niet in de gehele eurozone.
 De nominale waarde mag niet een van de reguliere muntwaardes zijn.
 De uitgifteprijs mag niet lager zijn dan de nominale waarde, wel hoger.
 De afbeeldingen moeten van de reguliere munten zowel qua voor- als achterzijde te onderscheiden zijn.
 De kleur, diameter en dikte moeten op minstens twee punten afwijkend zijn.
 De rand en het randschrift moeten afwijken van de reguliere waardes.

De nominale waarde is onder meer geweest € 0,25, € 1,50, € 2,50, € 3 (o.a. Slovenië), € 5, € 10, € 20, € 25, € 50, € 100 en € 100.000.

De Oostenrijkse Big Phil van nominaal € 100.000 bestaat uit ruim 31 kg zuiver goud, en is qua diameter en dikte tien maal zo groot, en dus 1000 maal zo zwaar, als de eveneens Oostenrijkse munt van nominaal € 100, die bestaat uit ruim 31 gram zuiver goud.

Sommige van zulke munten worden ook wel aangeduid als beleggingsmunt.

Lijst 
EU:
 Belgische meerwaardeherdenkingsmunten
 Cypriotische meerwaardeherdenkingsmunten
 Duitse meerwaardeherdenkingsmunten
 Finse meerwaardeherdenkingsmunten
 Franse meerwaardeherdenkingsmunten
 Griekse meerwaardeherdenkingsmunten
 Ierse meerwaardeherdenkingsmunten
 Italiaanse meerwaardeherdenkingsmunten
 Luxemburgse meerwaardeherdenkingsmunten
 Maltese meerwaardeherdenkingsmunten
 Nederlandse meerwaardeherdenkingsmunten
 Oostenrijkse meerwaardeherdenkingsmunten
 Portugese meerwaardeherdenkingsmunten
 Sloveense meerwaardeherdenkingsmunten
 Slowaakse meerwaardeherdenkingsmunten
 Spaanse meerwaardeherdenkingsmunten

Non-EU:
 Monegaskische meerwaardeherdenkingsmunten
 San Marinese meerwaardeherdenkingsmunten
 Vaticaanse meerwaardeherdenkingsmunten

Externe links 
  5-Euro.net officieuze website over herdenkingsmunten van € 5

Euroherdenkingsmunt